Straža Krapinska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Krapine, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 37 stanovnika te 11 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji